Lista obiektów w Układzie Słonecznym ze względu na promień, od największego do najmniejszego. Lista nie jest kompletna; zawiera Słońce, planety, wiele naturalnych satelitów i wiele innych ciał wartych odnotowania.

Lista obiektów w Układzie Słonecznym ze względu na masę i ta lista różnią się kolejnością ciał, gdyż niektóre ciała różnią się między sobą gęstością. Na przykład Uran jest większy od Neptuna, ale jest lżejszy, natomiast Ganimedes i Tytan są większe od Merkurego, lecz ich masa jest około dwa razy mniejsza.

Wiele niedawno odkrytych obiektów transneptunowych nie ma dokładnie wyznaczonych rozmiarów, a podane rozmiary są jedynie oszacowaniami.

Lista obiektów według długości promienia

Powyżej 400 km

400–200 km

Zobacz też 
 Naturalny satelita
 Planetoida
 Lista ciał planetarnych w Układzie Słonecznym

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Planetary fact sheets 
 Asteroid fact sheet 
 Wszystkie (znane) ciała w Układzie Słonecznym o średnicy większej od 200 km – ze zdjęciami. 

Listy ciał Układu Słonecznego